Соревнования по прыжкам в воду на трехметровом трамплине среди мужчин на летней Универсиаде 2015 в Кванджу прошли 3-4 июля 2015 года. В соревновании приняли участие 24 спортсмена.

Расписание соревнования

Формат соревнования 
В квалификационном раунде принимает участие 24 спортсмена. 18 лучших проходят в полуфинал. 12 лучших спортсменов в полуфинальном раунде проходят в финал.

Квалификация 

*За медали от одной страны могут бороться не более двух спортсменов

Полуфинал

Финал 

Прыжки в воду на летней Универсиаде 2015